Verlaine bezeichnet: 

 Verlaine (Belgien), belgische Gemeinde in der Provinz Lüttich
 Verlaine (Neufchâteau), Ortsteil der Gemeinde Neufchâteau (Belgien) in der belgischen Provinz Luxemburg
 Paul Verlaine (1844–1896), französischer Lyriker 
 Tom Verlaine (1949–2023), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter, Frontman der Rockband Television